Isidre Molas i Batllori (Barcelona, 1940), historiador i polític, fill d'Isidre Molas i Font
 Isidre Molas i Font (Barcelona, 1899), músic i compositor